Cyril Deplace (1974-), un  patineur artistique français ;
 Guy-Marie Deplace (1772-1843), un écrivain français ;
 Jean Deplace (1944-2015), un violoncelliste français ;
 Sylvain Deplace (1972-), un footballeur français.